Miejscowości w USA:
 Necedah – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Necedah – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Necedah (ang. Necedah Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau